I Exafroplacentalia (ex afro placentalia) sono un clade composto dai superordini Xenarthra ed Boreoeutheria. Questo raggruppamento è ben supportato dalle analisi della sequenza del DNA, oltre che da studi di presenza/assenza di retrotrasposoni.

Voci correlate 
 Atlantogenata
 Epitheria

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Mammiferi